Conca ist der Name

 einer Gemeinde auf Korsika, siehe Conca
 eines Ortes in Mexiko, siehe Concá
 eines Flusses zur Adria in Italien
 eines kupfernen Gefäßes für Trinkwasser

Conca ist der Familienname folgender Personen:

 Darío Conca (* 1983), argentinischer Fußballspieler
 Filippo Conca (* 1998), italienischer Radrennfahrer
 Paed Conca, Schweizer Jazzklarinettist, -bassist und Komponist
 Sebastiano Conca (1680–1764), italienischer Maler
 Giovanni Conca (um 1690 – 1771), italienischer, in Rom und Würzburg tätiger Maler, Bruder von Sebastiano Conca
 Tommaso Conca (1734–1822), italienischer Maler des Klassizismus